Carl Dolezalek ist der Name folgender Personen:
* Carl Dolezalek (Eisenbahningenieur) (auch Karl Dolezalek und Carl Borromäus Dolezalek; 1843–1930), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Carl Anton Vincens Dolezalek (1870–1952), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Carl Martin Dolezalek (1899–1984), deutscher Ingenieur